La competizione della carabina militare 600 metri di tiro a segno ai Giochi della V Olimpiade si tenne il 1º luglio 1912 a Kaknäs, Djurgården, Stoccolma.

Risultati 
20 colpi con bersaglio a 600 metri.

Collegamenti esterni 
  Shooting at the 1912 Stockholm Summer Games: Men's Military Rifle, Any Position, 600 metres  su Sports-reference.com

Carabina 04